{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (74301) - || 1998 SK163 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74302) - || 1998 TG1 || 12 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74303) - || 1998 TN3 || 14 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74304) - || 1998 TA13 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74305) - || 1998 TD13 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74306) - || 1998 TS29 || 15 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74307) - || 1998 TO30 || 10 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74308) - || 1998 TN31 || 11 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74309) - || 1998 TF32 || 11 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74310) - || 1998 TC33 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74311) - || 1998 TX37 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74312) - || 1998 UO6 || 21 oktober 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (74313) - || 1998 US6 || 18 oktober 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (74314) - || 1998 UT7 || 23 oktober 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74315) - || 1998 UV11 || 17 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74316) - || 1998 UW15 || 24 oktober 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74317) - || 1998 UZ15 || 21 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74318) - || 1998 UB16 || 22 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74319) - || 1998 UH17 || 17 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74320) - || 1998 UX17 || 19 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74321) - || 1998 UT21 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74322) - || 1998 UN26 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74323) - || 1998 UM29 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74324) - || 1998 UP33 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74325) - || 1998 UV36 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74326) - || 1998 UU37 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74327) - || 1998 UT38 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74328) - || 1998 UB44 || 16 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74329) - || 1998 UU45 || 24 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74330) - || 1998 UH46 || 24 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74331) - || 1998 US47 || 28 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74332) - || 1998 VB9 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74333) - || 1998 VD11 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74334) - || 1998 VL11 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74335) - || 1998 VS12 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74336) - || 1998 VN14 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74337) - || 1998 VH15 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74338) - || 1998 VK15 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74339) - || 1998 VW16 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74340) - || 1998 VM19 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74341) - || 1998 VP22 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74342) - || 1998 VX26 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74343) - || 1998 VH29 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74344) - || 1998 VD34 || 14 november 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| (74345) - || 1998 VY45 || 15 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74346) - || 1998 VH47 || 14 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74347) - || 1998 VB49 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74348) - || 1998 VT53 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74349) - || 1998 VM54 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74350) - || 1998 VO54 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74351) - || 1998 VT54 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74352) - || 1998 VA55 || 11 november 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (74353) - || 1998 WT4 || 18 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| (74354) - || 1998 WA6 || 18 november 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (74355) - || 1998 WJ12 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74356) - || 1998 WP12 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74357) - || 1998 WZ12 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74358) - || 1998 WH13 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74359) - || 1998 WK14 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74360) - || 1998 WO14 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74361) - || 1998 WK16 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74362) - || 1998 WY19 || 29 november 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (74363) - || 1998 WB23 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74364) - || 1998 WZ26 || 16 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74365) - || 1998 WQ28 || 21 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74366) - || 1998 WZ39 || 22 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74367) - || 1998 WU40 || 16 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74368) - || 1998 WG41 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74369) - || 1998 WZ41 || 24 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74370) Kolářjan || 1998 XJ || 9 december 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (74371) - || 1998 XG1 || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74372) - || 1998 XL1 || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74373) - || 1998 XF2 || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74374) - || 1998 XN4 || 9 december 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74375) - || 1998 XY6 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74376) - || 1998 XT7 || 9 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74377) - || 1998 XY7 || 9 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74378) - || 1998 XH11 || 8 december 1998 || Bédoin || P. Antonini
|-
| (74379) - || 1998 XU12 || 15 december 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74380) - || 1998 XR13 || 15 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74381) - || 1998 XU15 || 15 december 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (74382) - || 1998 XZ15 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74383) - || 1998 XC18 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74384) - || 1998 XQ20 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74385) - || 1998 XH21 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74386) - || 1998 XG22 || 11 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74387) - || 1998 XW24 || 12 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74388) - || 1998 XG25 || 13 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74389) - || 1998 XR25 || 14 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74390) - || 1998 XK37 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74391) - || 1998 XC41 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74392) - || 1998 XN55 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74393) - || 1998 XX56 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74394) - || 1998 XO57 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74395) - || 1998 XY57 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74396) - || 1998 XK68 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74397) - || 1998 XS71 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74398) - || 1998 XD73 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74399) - || 1998 XR73 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74400) Streaky || 1998 XH97 || 11 december 1998 || Mérida || O. A. Naranjo|}

Planetoïdenlijsten